«Специя» — итальянский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Серии А. Основан в 1906 году. Домашние матчи проводит на арене «Альберто Пикко», вмещающей около 10 тысяч зрителей.

Названия 
 1906 — образован Sport Club Spezia
 1911 — образован Foot Ball Club Spezia
 1911 — переименован в Associazione Calcio Spezia
 1943—1944 — де-факто именовалась Vigili del Fuoco (VV.F.) из-за того, что за клуб выступали пожарные
 1954 — переименован в A.C. Spezia-Arsenal
 1955 — переименован в Foot Ball Club Spezia 1906
 1986 — переименован в Associazione Calcio Spezia
 1995 — переименован в Spezia Calcio
 2008 — лишена профессиональной лицензии, формально заявлена как новая команда A.S.D. Spezia Calcio 2008, в том же году команде было дано современное название.

История 

10 октября 1906 года швейцарцем Германом Урни был образован спортклуб «Специя», однако эта команда просуществовала недолго. 20 ноября 1911 года футбольная команда в городе была возрождена под названием ФК «Специя». До 1917 года этот клуб проводил исключительно товарищеские матчи, не участвуя в соревнованиях общенационального масштаба.

Главным достижением «Специи» является победа в полуофициальном чемпионате Италии в 1944 году. Перед началом сезона команда усилилась игроками национальной противопожарной службы Италии (), поэтому в том сезоне её чаще именовали как «Виджили-дель-Фуоко» (Vigili del Fuoco; VV.F.).

По итогам сезона 2019/20 впервые в своей истории завоевали право выступать в Серии А, заняв 3-е место таблице.

Достижения 
 Чемпион Италии (Серия A): 1943/44

Тренеры 
  Янош Нехадома (1939—1940)
  Серджо Бертони (1950—1951, 1955—1957, 1961—1962)
  Джиампьеро Вентура (1986—1987)
  Андреа Мандорлини (1999—2002)
  Стефано Куоги (2002—2003)
  Лорис Доминиссини (2005)
  Марко Росси (2008—2009)
  Аттилио Ломбардо (2009)
  Элио Густинетти (2011)
  Джанлука Атцори (2013)
  Джованни Строппа (2013)
  Девис Манджа (2013—2014)
  Ненад Белица (2014—2015)
  Паскуале Марино (2018—2019)
  Винченцо Итальяно (2019—2021)
   Тиагу Мотта (2021—2022)
   (2022—2023)

Источник:

Текущий состав 
По состоянию на 17 сентября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Италии
ФК «Специя»